— выпущенная в феврале 2003 года обновлённая версия портативной игровой системы Nintendo Game Boy Advance. Префикс «SP» в названии означает «special», то есть «специальный». На момент запуска он продавался по цене $99,99, а в сентябре 2004 года Nintendo снизила цену до $79,99. Производство SP происходит параллельно с производством Nintendo DS (выпущен в ноябре 2004) и Game Boy Micro (выпущен в сентябре 2005) — другими портативными консолями компании.

Технические характеристики 
 Варианты цветового оформления: чёрный, белый, розовый, красный, голубой, зелёный, серебристый, золотистый, синий, серый
 Центральный процессор: 32-разрядный arm7tdmi со встроенной памятью, на тактовой частоте 16,78 МГц.
 Сопроцессор: 8-разрядный Z80 на 8 МГц.
 Видеопамять: 96 Кбайт (встроена в процессор)
 ОЗУ: 32 Кбайт, 256 Кбайт внешней оперативной памяти
 Накопители: Картриджи 4-32 Мбайт.
 Экран: 240×160 пикселей, 32 768 цветов, диагональ экрана 74 мм.
 Элементы управления: крестовина (+), шифты L и R, кнопки A и B, SELECT, START.
 Питание: литий-ионный аккумулятор; заряда хватает на 10 часов игры с подсветкой либо 18 часов игры при отключенной подсветке; на перезарядку требуется до 3-х часов.

Изменения в модификации Game Boy Advance SP 
 Подсветка отключается отдельной кнопкой (в модели AGS-101 отключение заменено на переключение между двумя уровнями яркости);
 Плавный регулятор громкости;
 Выход на наушники (нестандартный, нужен переходник);
 Работает с картриджами от Game Boy и Game Boy Color;
 Последовательный порт;
 Имеет возможность соединения до 4 игровых консолей в одну сеть с помощью кабеля;
 Встроенный аккумулятор.

Версии Game Boy Advance SP: AGS-001 и AGS-101 
Существовало две версии Game Boy Advance SP. В сентябре 2005 года, вместе с Game Boy Micro, Nintendo выпустила улучшенную версию Game Boy Advance SP в Северной Америке, основное отличие заключалось в изменении подсветки экрана. Теперь экран Game Boy Advance SP был ярким и с хорошей (задней) подсветкой, а не как на первой версии AGS-001 с передней подсветкой.

Несмотря на то, что Game Boy Advance SP AGS-101 изначально появился только на американском рынке, позднее эта консоль была выпущена в Европе, Австралии и Китае.

Самый интересный факт в выпуске версии AGS-101 заключается в том, что эта версия не выходила в Японии и все версии AGS-101 с Японской этикеткой — подделки.

На российский рынок Game Boy Advance SP AGS-101 в основном попадали непосредственно из Китая, где их производила дочерняя компания Nintendo — iQue. На сайте Nintendo опубликован список филиалов Nintendo. И там указана компания iQue (China) Ltd.（中国／China).

iQue (China) Ltd. и iQue Ltd. это разные компании. iQue Ltd. зарегистрировано на Каймановых островах и является полным учредителем iQue (China) Ltd., в свою очередь iQue Ltd. учредили Nintendo и профессор Wei Yen. iQue, это единственный филиал Nintendo, который выпускал Game Boy Advance SP под своим брендом. Ведь изначально, создавая эту компанию, профессор Wei Yen и Nintendo хотели не просто завоевать китайский рынок, а еще и продвинуть там индустрию игр.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница GBA на сайте Nintendo
 Страница GBA SP на сайте Nintendo.co.jp
 Страница GBA SP на сайте iQue
 

Game Boy Advance